Hokkaidō oder Hokkaido steht für:

 Hokkaidō, japanische Insel und Präfektur
 Hokkaido (Hunderasse), japanische Hunderasse
 Hokkaido-Pony, japanische Pferderasse
 Hokkaidokürbis, Kürbissorte
 (3720) Hokkaido, Asteroid